Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Hambourg du 17 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

En double mixte, la paire Heide Schildknecht-Orth et Jürgen Fassbender enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Allemagne